Orzū’īyeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Arzū'īyeh, kommunhuvudort, Kerman, 
 Orzū'īyeh (vattendrag i Iran), 

Robotskapade Iranförgreningar